Список видів роду льон:

Список, який містить 141 визнаний вид роду льон (Linum) з родини льонових (Linaceae), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Linum на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Linum на сайті «International Plant Names Index» 
 Linum на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Linum на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Linum на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

Льон
Льон